Уехозинго има више значења:

 Општина Уехозинго (Пуебла), општина у савезној држави Пуебла у Мексику
 Уехозинго (Уехозинго, Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику